Arrien steht für:

 Arrien,  französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Arrien-en-Bethmale, französische Gemeinde im Département Ariège 
 Arriën, Ort in der niederländischen Gemeinde Ommen
 Yesica Arrien (Yésica Arrién; * 1980), argentinische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Arriens